Alfio Vitanza – batterista italiano
 Aricca Vitanza – calciatrice italo-statunitense
 Ennio Vitanza – telecronista sportivo e conduttore televisivo italiano